Die folgende Liste enthält alle Personenbahnhöfe und -haltepunkte der für den Betrieb der Bahnhöfe und Haltepunkte im Schienennetz der Deutsche Bahn AG zuständigen Tochterfirmen DB Station&Service AG und DB RegioNetz Infrastruktur GmbH.

Quelle 
 
 Stationspreisliste 2023 (24. Februar 2023 DB)

Liste (Bahnhöfe)
Eisenbahnrecht (Deutschland)